Лев Фри́дланд:
 Фридланд, Лев Семёнович (1888—1960) — советский врач-венеролог, писатель и популяризатор науки.
 Фридланд, Лев Файвелевич (1826—1899) — российский еврейский филантроп, меценат, общественный деятель и коллекционер еврейских книг, купец первой гильдии, действительный статский советник.